Folie à Deux четвертий студійний альбом американської пост-хардкор-групи Fall Out Boy, який був випущений 16 грудня 2008 року.

Список композицій 
 Lullabye — 2:00
 Disloyal Order of Water Buffaloes — 4:17
 I Don't Care — 3:34
 She's My Winona — 3:51
 America's Suitehearts — 3:34
 Headfirst Slide into Cooperstown on a Bad Bet — 3:54
 The (Shipped) Gold Standard — 3:19
 (Coffee's for Closers) — 4:35
 What a Catch, Donnie — 4:51
 27 — 3:12
 Tiffany Blews — 3:44
 w.a.m.s. — 4:38
 20 Dollar Nose Bleed — 4:17
 West Coast Smoker — 2:46

Джерела 
 Folie à Deux  Allmusic
 Folie à Deux  last.fm

Альбоми Fall Out Boy
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Island Records
Музичні альбоми 2008
Грудень 2008